Weidenthal ist Name oder Namensbestandteil von geographischen Objekten:

Gemeinde:
 Weidenthal, Gemeinde im Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Weidenthal (Gemeinde Altheim), Ortschaft der Stadt Altheim, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Weidenthal (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft der Gemeinde Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Weidenthal (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Weidenthal (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Weidenthal, deutscher Name von Brebu Nou, Kreis Caraș-Severin, Banat, Rumänien

außerdem in Rheinland-Pfalz:
 Hinterweidenthal, Gemeinde der Verbandsgemeinde Hauenstein, Landkreis Südwestpfalz
 Vorderweidenthal, Gemeinde der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, Landkreis Südliche Weinstraße

Siehe auch:
 Weitental